La chiesa di Santa Sofia () è la seconda chiesa più antica della capitale bulgara Sofia, risalente al IV-VI secolo. Nell'edificio precedente ebbe luogo il Concilio di Sardica tenutosi nel 343. Nel XIV secolo, la chiesa diede il nome alla città, precedentemente nota come Sredec (Средец).

Storia

La chiesa di Santa Sofia fu costruita sul sito di diverse chiese precedenti del IV secolo e luoghi di culto risalenti ai tempi in cui vi era la necropoli della città romana di Serdica. Nel II secolo, il sito dell'attuale chiesa ospitava la sede di un teatro romano. Nei secoli successivi furono costruite diverse altre chiese, distrutte dai Goti e dagli Unni. La basilica attuale, con le sue due torri est e una torre-cupola, fu costruita durante il regno di Giustiniano I nel VI secolo (527-565). È quindi contemporanea all'omonima chiesa di Istanbul.

Durante il secondo impero bulgaro, la struttura acquisì lo status di chiesa metropolitana. Nel XIV secolo, la chiesa diede il nome alla città, mentre nel XVI secolo, durante il dominio ottomano, la chiesa fu trasformata in una moschea: furono distrutti gli affreschi originali del XII secolo e furono aggiunti i minareti. Nel XIX secolo due terremoti distrussero uno dei minareti e la moschea fu abbandonata, e i lavori di restauro iniziarono dopo il 1900.

Galleria d'immagini

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

Chiesa cattolica in Bulgaria
Chiese bizantine della Bulgaria
Architetture bizantine di Sofia
Chiese di Sofia
Sofia